Tentaculata Eschscholtz, 1825 – gromada żebropławów
 Tentaculata Hatschek, 1888 – czułkowce